Gennevaux (Léglise), een plaats in de gemeente Léglise in de Belgische provincie Luxemburg
Gennevaux (Musson), een plaats in de gemeente Musson in de Belgische provincie Luxemburg